La selección de rugby 7 de Namibia  es el equipo nacional de la modalidad de rugby 7 para competir en la Copa del Mundo y en la Serie Mundial.

Participación en copas

Copa del Mundo 

 Edimburgo 1993: 21° puesto
 Hong Kong 1997: 21° puesto
 Mar del Plata 2001: no clasificó
 Hong Kong 2005: no clasificó
 Dubái 2009: no clasificó
 Moscú 2013: no clasificó
 San Francisco 2018: no clasificó

Juegos de la Mancomunidad 

 Kuala Lumpur 1998: no clasificó
 Mánchester 2002: no clasificó
 Melbourne 2006: 13° puesto
 Delhi 2010: no clasificó
 Glasgow 2014: no clasificó
 Gold Coast 2018: no clasificó

Serie Mundial 
 Serie Mundial 99-00: 36.º puesto (0 pts)
 Serie Mundial 00-01: 26.º puesto (0 pts) 
 Serie Mundial 01-02: 14 º puesto (2 pts) 
 Serie Mundial 02-03: 18 º puesto (2 pts) 
 Serie Mundial 03-04: 24.º puesto (0 pts)
 Serie Mundial 04-05: ?.º puesto (? pts)
 Serie Mundial 05-06: ?.º puesto (? pts)
 Serie Mundial 10-11: ?.º puesto (? pts)

Juegos Olímpicos 
 Río 2016: no clasificó
 Tokio 2020: no clasificó

Véase también 

 Selección de rugby de Namibia
 Selección juvenil de rugby de Namibia
 Welwitschias

Referencias 

Seleccion de rugby 7
Namibia
Rugby 7
Namibia